Currey ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Currey (* 1971), australischer Speerwerfer
 Charles Currey (1916–2010), britischer Segler
 Donald Rusk Currey (1934–2004), amerikanischer Professor für Geographie
 Grace Caroline Currey (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Louise Currey (* 1969), australische Speerwerferin

Siehe auch:
 Curry